Kabinett Macmillan steht für:

 Kabinett Macmillan I, Kabinett im Vereinigten Königreich (1957–1959)
 Kabinett Macmillan II, Kabinett im Vereinigten Königreich (1959–1963)